RMS kan syfta på:

 Root Mean Square,  effektivvärde eller kvadratiskt medelvärde
 Richard M. Stallman, grundaren av Free Software Foundation 
 Rate-monotonic scheduling, en algoritm för schemaläggning av processortid
 Root mean square error, ett begrepp inom matematisk statistik
 Royal Mail Ship (eller Royal Mail Steamer)
 Race Management System, ett system för tidtagning på bilbanor
 Rail Motor Society, ett järnvägsmuseum i Australien